GP poate fi:

 Guadelupa, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .gp, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Guadelupa
 Grand Prix, în limba franceză: marele premiu

Legături externe 
  „GP” la acronymfinder.com